Marco Valério Máximo Latuca, tribuno consular em 456 a.C..
 Marco Valério Latucino Máximo, tribuno consular em 398 e 394 a..
 Marco Valério Máximo Corrino, cônsul em 312 a.C..
 Marco Valério Máximo Corvino, cônsul em 289 a.C..
 Marco Valério Máximo Potito, cônsul em 286 a.C..
 Marco Valério Máximo Messala, cônsul em 226 a.C. e prefeito da frota da Sicília em 210 a.C..
 
Desambiguações de antropônimos